Confins peut désigner :

Géographie et histoire
la limite indéfinie entre deux territoires, notion qui précède celle de frontière ;
les confins militaires, la zone tampon créée par les Habsbourg le long de ses frontières avec l'Empire ottoman. 
les Confins (en polonais Kresy), la partie orientale de la  de Pologne, annexée à l'Union soviétique après la seconde Guerre mondiale

Les confins et les anciens
Au ,  l'historien Hérodote dessina une carte du monde afin de pouvoir structurer le monde dans lequel il vit. Chez Hérodote cette structuration est un besoin.Sur cette carte on remarque que le centre du monde est "Ionie" qui est de nos jours une partie de la Grèce.Ensuite on peut apercevoir les confins, les extrémités que l'historien qualifie comme les lieux les plus beaux et rares. Cependant il caractérise également ces lointaines contrées de sauvages. En effet ces peuples inconnus ne partagent pas les mêmes normes, le même mode de vie que ceux qui vivent au centre.D'un côté l'historien reste fasciné face à ces terres et de l'autre ces fameux confins le déroutent.

Toponymes
 le lac des Confins, un lac français situé en Haute-Savoie, sur la commune de la Clusaz ; 
 l'aéroport international de Belo Horizonte-Confins, l'aéroport de Belo Horizonte au Brésil ;
 Confins, la municipalité dans laquelle se trouve l'aéroport.

Autre
la brigade de cavalerie Confins, une unité de combat montée polonaise de durant la Seconde Guerre mondiale. 
Aux confins de l'étrange, une collection des Éditions du Rocher (Monaco) créée en 1981
Aux confins de l'étrange, un recueil de nouvelles écrites par Connie Willis publié en 1993.
Confins, une revue franco-brésilienne de géographie

Notes et références